Devine kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Devin (ort i Bulgarien), Smoljan,

Nya Zeeland 

 Devine (berg), Wellington,

USA 

 Devine, Texas, ort, Medina County, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar